Дурген () —  топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Дурген -  село в Тандинского кожууне, административный центр Дургенского сумона. 
 сумон Дурген, он же Дургенский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тандинского кожууне 
 урочище Дурген, в правобережье р. Дурген  
 Дурген - река, протекает в Тувинской котловине, правый приток р. Межегей.

Примечания